Brackley Town FC (celým názvem: Brackley Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Brackley v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1890. Od sezóny 2012/13 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu St. James Park s kapacitou 3 500 diváků.

Získané trofeje 

 FA Trophy ( 1× )
 2017/18
 Northamptonshire Senior Cup ( 3× )
 2010/11, 2011/12, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2013/14, 2016/17
 FA Trophy
 Vítěz: 2017/18
 FA Vase
 3. kolo: 1987/88

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1977–1983: Hellenic Football League (Division One)
 1983–1984: United Counties League (Division One)
 1984–1994: United Counties League (Premier Division)
 1994–1997: Hellenic Football League (Premier Division)
 1997–1998: Southern Football League (Midland Division)
 1998–1999: Southern Football League (Southern Division)
 1999–2004: Hellenic Football League (Premier Division)
 2004–2006: Southern Football League (Western Division)
 2006–2007: Southern Football League (Division One Midlands)
 2007–2012: Southern Football League (Premier Division)
 2012–2015: Conference North
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1890